Jean Callies peut désigner :
 Jean Callies (1886-1961), homme d'affaires français ;
 Jean Callies (1896-1986), général français.